Кратер Нагаока () — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь японского физика Хантаро Нагаока (1865—1940) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Леонов на западе; кратер Комаров на севере-северо-западе; кратер Константинов на востоке и кратер Кольшюттер на юге. На севере-северо-западе от кратера Нагаока  располагается Море Москвы. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 50,5 км, глубина 2,3 км.

Кратер Нагаока имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сильно сглажен, северо-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером Нагаока W (см ниже). Внутренний склон вала со следами обрушения. Высота вала над окружающей местностью 1090 м, объем кратера составляет приблизительно 1650 км³. Дно чаши пересеченное, отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-13, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны